Joan Mir (músic), músic català del segle XVIII
 Joan Mir Ferragut, noble i militar mallorquí, propietari de Crestatx
 Joan Mir Mayrata, pilot de motociclisme mallorquí
 Joan Mir i Mir, activista anarcosindicalista i pedagog menorquí
 Joan Mir Penya, químic i farmacèutic mallorquí
 Joan Mir Ramis, noble i militar mallorquí
 Joan Mir Vallès, religiós mallorquí del segle XVII